est une expression anglo-saxone signifiant « la Femme et la loi ». Elle peut faire référence à :

 , film américain de  sorti en 1913 ;
 , film américain de  sorti en 1918.